Vengeur oder Le Vengeur (französisch ‚der Rächer‘) ist der Name folgender französischer Kriegsschiffe:
 Vengeur (Schiff, 1756), Ostindienfahrer (1757–1764) und später 64-Kanonen-Linienschiff (1765–1784)
 Marseillois, 74-Kanonen-Linienschiff (1762–1794), ab 1792 Vengeur du Peuple oder auch Vengeur genannt
 Vengeur (1789), 74-Kanonen-Linienschiff der Téméraire-Klasse (1790–1792)
 Vengeur (1794), eine Korvette mit 20 Kanonen
 HMS Charlotte, Schoner mit 8 Kanonen (1798–1799), ab 1798 Vengeur genannt
 Vengeur (1803), 118-Kanonen-Linienschiff der Commerce-de-Marseille-Klasse, ab 1805 Impérial (Schiff, 1803) (1804–1806)
 Vengeur (1872), ein gepanzertes Schiff der Küstenwache
 Vengeur (1882), ein Panzerschiff des Monitor-Typ
 Vengeur (Q 137), ein U-Boot der Redoutable-Klasse (1931–1942)